HKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Hong Kong, Hong Kong, Cina
 HKG – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Hong Kong